GOO je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 Glavni organizacijski odbor pri štabu Komande Slovenije, organ kraljeve jugoslovanske vojske v Sloveniji med 2. svetovno vojno;
 IATA koda za Letališče Goondiwindi v zahodni Avstraliji.